Los términos "Nunca Más" pueden designar:

Nunca más (libro): informe de la CONADEP (Argentina).
Nunca Más: frase popular en repudio al Proceso de Reorganización Nacional (Argentina).
Nunca Máis: plataforma ciudadana creada con el objetivo declarado de evitar la repetición de desastres ecológicos en Galicia (España).
Nunca más: película estadounidense, sobre la violencia en el hogar, dirigida por Michael Apted.
Nunca más: programa de televisión peruano.